Ищите женщину:
 «Ищите женщину» — советская кинокомедия 1982 года, реж. Алла Сурикова
 «Ищите женщину» — американский фильм-драма 1999 года, реж. Кифер Сазерленд